Преле́стное — село в Прохоровском районе Белгородской области России. Административный центр Прелестненского сельского поселения.

История 
В 1943 году, во время боёв на Курской дуге, неподалёку от села произошло знаменитое танковое сражение.

Население

Экономика 
В селе есть сельскохозяйственное предприятие «Селекционер» по откорму крупного рогатого скота (АОЗТ «Прелестное») и производству молочной продукции.

Инфраструктура 
Средняя школа (в 2004 году обучалось 195 учеников), детский сад «Лучик» и сельская библиотека.

Памятники 
В селе Прелестное и в расположенном неподалёку хуторе Сторожевое расположены братские могилы периода Великой Отечественной войны — самые крупные захоронения советских воинов государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле»

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения 

Населённые пункты Прохоровского района